Desítka má více významů:

 10 (číslo) – číslo
 Pivo – lidové obecné označení pro výčepní (desetistupňové) pivo
 Pokutový kop – trest za porušení pravidel ve fotbalu. Kope se ze značky vzdálené 11 metrů (12 yardů) od branky.
 Jedna z hracích karet
 Ten-Ball – varianta kulečníkové hry pool

Externí odkazy